Per ferrovia Salerno–Avellino–Benevento s'intende una relazione passeggeri Trenitalia che utilizzava:
 la linea Salerno–Mercato San Severino
 la tratta Mercato San Severino–Avellino della linea Cancello–Avellino
 la linea Benevento–Avellino